Phon steht für
 einen Wortbestandteil aus dem Griechischen mit der Bedeutung „Stimme, Klang, Laut, Ton, Sprache“; siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern#phon
 Phon (Einheit), in der Akustik eine Maßeinheit für den Lautstärkepegel

Linguistik:
 Phon (Phonetik), das kleinste lautliche Segment einer sprachlichen Äußerung
 einen Begriff der Sprechakttheorie (nach Austin) in der Bedeutung „Resultat des phonetischen Akts als Teilaspekt des lokutiven Akts“, also eine konkrete abgeschlossene Lautäußerung, siehe Sprechakttheorie

Siehe auch:

 Fon